Molekulska formula -{C10H14O}- se može odnositi na:

 Levoverbenon
 2-Etil-4,5-dimetilfenol
 Karvakrol
 Karvon
 Hrizantenon
 Mentofuran
 Perilaldehid
 Rozefuran
 Safranal
 Timol
 Umbelulon
 Verbenon